Дэ́ниел Та́виа Опа́ре (; 18 октября 1990, Аккра, Гана) — ганский футболист, защитник бельгийского клуба «Серен». Выступал за национальную сборную Ганы.

Карьера 
Начал футбольную карьеру в клубе «Ашанти Голд», после одного года в котором перешёл в «Сфаксьен». Проведя там сезон 2007/2008 и произведя впечатление своей игрой за юношескую сборную Ганы, Опаре был приобретен «Реал Мадрид Кастилья».
Летом 2010 года Даниэль присоединился к «Стандарду», в составе которого в том же сезоне стал обладателем Кубка Бельгии.

20 мая 2014 года было объявлено, что Опаре подписал контракт с «Порту».

20 января 2015 года защитник был отдан в аренду до конца сезона в турецкий клуб «Бешикташ».

14 августа 2015 году Опаре перешёл в немецкий «Аугсбург», с которым заключил трёхлетний контракт. В новом клубе он долго не мог закрепиться в составе и нарушал дисциплину. В марте 2016 года после опоздания на тренировку Даниэль был на несколько недель отстранён от игр и тренировок с основным составом. В 2017 году он выступал в аренде во французском «Лансе». После возвращения из аренды Опаре продолжил играть за «Аугсбург» и был близок к заключению нового контракта, но в феврале 2018 года вновь был отстранён от тренировок команды за «нарушение клубного кодекса поведения».

12 июля 2018 года Опаре в статусе свободного агента подписал двухлетний контракт с бельгийским клубом «Антверпен».

Международная карьера 
Опаре вызывался в юношескую сборную Ганы (до 17 лет), в составе которой занял 3 место в юношеском чемпионате Африки 2007 года в Того. Опаре также принял участие в чемпионате мира по футболу среди юношеских команд 2007 в Южной Корее, проведя все 7 матчей своей сборной на турнире. Опаре был признан лучшим защитником чемпионата.

В составе Молодёжной сборной Ганы (до 20 лет) Опаре стал победителем чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2009 в Египте.

13 ноября 2007 года, три недели спустя своего семнадцатилетия, Дэниел получил вызов в сборную Ганы на товарищеский матч против сборной Того.

Опаре находился в расширенном списке сборной Ганы при подготовке к Кубку африканских наций 2008, однако не был включен в заявку из-за растяжения связок.

В январе 2012 года Даниэль был включен в заявку сборной Ганы на Кубок африканских наций 2012, однако на турнире за сборную не провёл ни одного матча.

Достижения 
 Сфаксьен
 Обладатель Кубка Конфедерации КАФ: 2008

 Стандард (Льеж)
 Обладатель Кубка Бельгии: 2011

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ганы по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ашанти Голд»
Игроки ФК «Сфаксьен»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Серен»